CD Guadalajara, spanyol labdarúgócsapat
CD Guadalajara, mexikói labdarúgócsapat